A31 är en motorväg i nordvästra Tyskland, från Emden vid Nordsjökusten till Bottrop i Ruhrområdet. Sträckan mellan Bunde och Leer är en del av europavägen E22. 

Motorvägen går bland annat genom en 945 meter lång tunnel under floden Ems (byggd 1984-1989). Motorvägen går nära den nederländska gränsen och passerar bland annat Emsland och Münsterland.  

Motorvägen byggdes under perioden 1975-2004. De sista delarna av motorvägen färdigställdes tidigare än planerat genom bland annat privat och kommunal finansiering. Den norra delen av A31 som går genom Ostfriesland är en av de tyska motorvägar som har minst trafik. Motorvägen är särskilt viktig för besöksnäringen i Ostfriesland.

Trafikplatser

|}

Motorvägar i Tyskland
Vägar i Niedersachsen
Vägar i Nordrhein-Westfalen
Listor över avfartsnummer